Američka TV serija Očajne domaćice za područje Srbije se emitovala na RTS-u.
Svaka epizoda serije Očajne domaćice, osim pilot epizode, nosi naziv po pesmi ili mjuziklu Stivena Sondhajma, američkog kompozitora i tekstopisca.

Prva sezona

Prvu sezonu serije Očajne domaćice u Srbiji premijerno je emitovala televizija Pink od septembra 2005. do februara 2006. godine, a trenutno se emituje na RTS-u. Prva sezona ima 23 epizode i jedan specijal koji predstavlja retrospektivu prvih 19 epizoda.

Druga sezona

Drugu sezonu serije Očajne domaćice u Srbiji je premijerno emitovala televizija Pink tokom leta 2007. godine.
Druga sezona ima 24 epizode i dva specijala. Prvi specijal Svi sočni detalji predstavlja retrospektivu zadnjih epizoda prve sezone i prvih 10 epizoda druge sezone. Drugi specijal opisuje događaje u seriji tokom druge sezone od 34 do 42 epizode uz naraciju Brende Strong koja tumači lik Meri Alis Jang.

Treća sezona 

Treća sezona ima 23 epizode. Radnja serije se nastavlja šest meseci posle zadnje epizode druge sezone. Glumica Marša Kros, koja tumači lik Bri Hodž, je zbog trudnoće privremeno otišla iz serije nakon epizode Male stvari koje zajedno radite, ali se vratila u epizodi Udajem se danas.

Četvrta sezona 

Četvrta sezona ima ukupno 17 epizoda. Iako je u početku bilo planirano da četvrta sezona ima 23 epizode, zbog štrajka američkih scenarista taj broj se smanjio na 17. Glavna tema četvrte sezone je misterija koju u Visterija Lejn donosi povratak Ketrin Mejfer (igra je Dana Dilejni). Naime, ona i njena kćer su pre 12 godina naprasno napustile Lejn, a što je još čudnije, njena ćerka Dilan se ne seća da je ikada živela tu. Suzan se navikava na brak sa Majkom, sklopljen u poslednjim momentima treće sezone. Pritom, ona saznaje da je trudna. Linet se bori sa rakom i hemoterapijama. Bri pokušava da sakrije činjenicu da je njena kćer Danijela trudna, pa lažira svoju trudnoću i namerava da dete predstavi kao svoje. Gabrijela shvata da još voli Karlosa, ali je problem što je udata za Viktora. Idi preživljava pokušaj samoubistva i pokušava da se navikne na raskid sa karlosom. Visterija Lejn pogadja tornado.

Peta sezona 

Peta sezona se trenutno emituje u SAD. Radnja serije se nastavlja pet godina kasnije u odnosu na prethodnu sezonu. U ovoj sezoni zabeležen je veliki pad gledanosti u SAD. Stota epizoda serije imala je najmanju gledanost od početka emitovanja serije. U epizodi Neka tajne počivaju gine lik Idi Brit. Poslednje dve epizode ove sezone emitovane su kao jedna, u trajanju oko 90 minuta. U zadnjoj epizodi, lik Karla Majera, bivšeg muža Suzan vraća se u seriju, ovog puta kao ljubavnik Bri Hodž.

Šesta sezona 

Šesta sezona premijerno je prikazana u nedelju, 27. septembra, 2009. godine. Prva polovina sezone, sastojala se od sukoba između Linet i Gabrijele kad Linet pokušao da tuži Karlosa, Džuli je napadnuta od strane nepoznatog lica, Ketrin doživljava slom na gubljenje Majk od Suzan i Bri ima aferu sa Karlom, koji je završio tragično. Druga polovina sezone fokusirana je na Ketrin i njeno eksperimentisanje sa seksualnošću (ima osećanja prema devojci), Linet se hvata u koštac sa ubicom mladih devojaka, Suzan i Majk se sele iz ulice, a Gabrijela pomaže porodici Bolen. Bri je suočena sa ucenom sina svog pokojnog supruga Reksa.

Sedma sezona 

U sedmoj sezoni Pol Jang, muž Meri Alis Jang izlazi iz zatvora i vraca se u Visteriju Lejn sa svojom suprugom Bet Jang. On ima mracne planove za osvetu svima u ulici jer su ga izdali i uspeva da ih ostvari s namerom da otvoi centar ya bivše zatvorenike u Visterija Lejnu. Na otvoraranju dolayi do skandala i Suzan Delfino biva povređena i treba joj donacija bubrega. Linet je stigla prijateljica u posetu, Rene Peri, supruga igraca Jenkij, koja vodi zivot iz bajke i useljuje se u susednu kucu. Gabrijel je saznala uzasnu istinu o njenoc kćerki Huaniti.

Osma sezona 

Osma, ujedno i poslednja sezona Očajnih domaćica, u Americi je počela sa emitovanjem 25. septembra 2011, a završila se 13. maja 2012. godine dvočasovnim finalem. Glavna tema osme sezone je prikrivanje ubistva Gabrijelinog očuha, kog je na kraju sedme sezone ubio Karlos. Karlos se odaje alkoholu, što Gabrijeli zadaje dodatne probleme. Suzan ne može da živi sa krivicom. Bri je u strahu od otkrivanja od strane njenog dečka, detektiva Vensa. Linet se pored krivice suočava i sa raspadom braka.

Очајне домаћице

it:Desperate Housewives#Episodi